Comitatul Bristol este numele unui comitat tradițional din Anglia, respectiv a altor două din Statele Unite ale Americii.

Anglia 

 Bristol, comitat tradițional (sau ceremonial)

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Bristol, statul  -- (Formate MA --  (Categorie și format)
 Comitatul Bristol, statul  -- (Formate RI -- (Categorie și format)

respectiv numele unui vas militar al United States Navy

 USS Bristol County, vas militar de tip Newport class, un vas de desant marin (tank landing ship).

Vezi și 

 Bristol
 Bristol (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii